

Patronyme 

 Anne Fine (née en 1947), auteur britannique de littérature de jeunesse.
 Cordelia Fine, historienne et philosophe des sciences britannique
 .
 Eddy Finé (1997-), cycliste français.
 Fran Fine (née en 1961 ou 1962), personnage principal de la série télévisée Une nounou d'enfer. 
 Irving Fine (1914-1962), compositeur américain.
 Jeanna Fine (née en 1964), actrice américaine de films pornographiques.
 Jeffrey Fine, réalisateur américain.
 Kit Fine, philosophe britannique
 Larry Fine (1902-1975), acteur et scénariste américain.
 Nathan Fine (1916-1994), mathématicien spécialiste des séries hypergéométriques, et notamment des séries hypergéométriques basiques.
 Oronce Fine (1494-1555), mathématicien, astronome et cartographe français.
 Reuben Fine (1914-1993), joueur d'échecs et psychanalyste américain.
 Sidney Fine (1920-2009), historien, écrivain et professeur universitaire américain.

Toponyme 
 Fine, ville américaine située dans l’État de New York.

Sigle 

 fine et al fine, indications musicales en italien de fin d'un morceau.
 FINE, réseau informel des quatre principales fédérations internationales du commerce équitable.
 FINE, éditeur de texte de la famille Emacs.

Titre d’œuvre 

 La Fine Combine, court-métrage d'André Chotin, avec Fernandel.

  All the Fine Young Cannibals, film de Michael Anderson.

 Fine, chanson de la chanteuse sud-coréenne Taeyeon.

 De temporum fine comœdia, opéra-oratorio de Carl Orff.

Divers 
 Structure fine, en physique atomique, dédoublement de raies spectrales d'une particule.
 Constante de structure fine, en physique, constante de couplage adimensionnée, associée à l'interaction électromagnétique.

 Abbaye Saint-Mathieu de Fine-Terre, dans le Finistère, ruines classées aux Monuments historiques.
 Pierre fine, gemme non précieuse.
 Tétras à queue fine, oiseau d'Amérique du Nord.
 Fine Merveille, jument de concours complet, vice-championne du monde par équipe et championne olympique par équipe.
 Espace fine, caractère typographique.
 Fine, eau-de-vie de vin.
 Fine Gael, parti politique irlandais.

 Fine Young Cannibals, groupe de rock britannique.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Fins, commune française située dans le département de la Somme et la région Picardie
Patronyme anglais
Patronyme juif